Вриньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Вриньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Вриньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре